San Faustino ima više značenja:
 San Faustino, Brescia
 San Faustino, Cremona
 San Faustino, Macerata
 San Faustino, Reggio Emilia
 San Faustino, Terni
 San Faustino, Verona